

Anno 
 513 o 513 a.C.

Codici 
 513 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lione, nella regione Rodano-Alpi, in Francia

Matematica 
 513 (numero) – numero intero